Retuerta o Retuerto puede referirse a:

 La Retuerta (Asturias), lugar de la parroquia de Mallecina, municipio de Salas, Asturias.
 La Retuerta (Madrid), localidad del municipio de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Comunidad de Madrid.
 Retuerta (Ávila), localidad del municipio de Umbrías, provincia de Ávila.
 Retuerta (Burgos), municipio de la provincia de Burgos.
 Retuerta (Cantabria), localidad del municipio de Luena, Cantabria.
 Retuerta de Bullaque, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Retuerta (Guadalajara), despoblado de la provincia de Guadalajara.
 Retuerta (Valladolid), localidad del municipio de Sardón de Duero, provincia de Valladolid.
 Retuertas, lugar de la parroquia de Courias, municipio de Cangas del Narcea, Asturias.
 Retuerto (León), localidad del municipio de Burón, provincia de León.

 Monasterio de Santa María de Retuerta, monasterio en el municipio de Sardón de Duero, provincia de Valladolid.